Un Pingüino en mi Ascensor es un grupo español de música pop.

Historia 
Un Pingüino en mi Ascensor es un grupo musical español formado en los años 80 por el publicista José Luis Moro, cantante y compositor del grupo. Poco después se integraría en la banda Mario Gil (ex Paraíso y La Mode), tras producir su segundo disco, El Balneario.

En enero de 1987 la compañía Discos Radiactivos Organizados (DRO) acepta editar el primer mini-álbum de Un Pingüino en mi Ascensor, disco con 6 temas que tenía el mismo nombre del grupo; el único instrumento utilizado es un teclado estilo casiotone. En mayo de ese mismo año se publica el disco, teniendo como sencillos Espiando a mi vecina, Juegas con mi corazón y El Sendero Luminoso (me persigue sin reposo).

El segundo álbum, titulado El Balneario sale a la venta en mayo de 1988, producido por Mario Gil. Los sencillos de este disco son Atrapados en el ascensor, Perestroika y El balneario.

En junio de 1989 se edita el tercer álbum, Disfrutar con las desgracias ajenas, del cual se extraen los sencillos Trabajando en la carretera, Arqueología en mi jardín, La balada de Benito Carrizosa y He-Man y Barbie.

Después de la edición de este disco, y a raíz de los diferentes conciertos realizados, Mario Gil entra a formar parte definitivamente de Un Pingüino en mi Ascensor.

En septiembre de 1990, aparece el cuarto álbum, bajo el nombre La sangre y la televisión, teniendo como sencillos Secuestrado por tu amor, El ama de casa estafada por la publicidad, Por la mañanita y Tu carnicero particular.

Tras la finalización del contrato con la discográfica DRO, la compañía La Fábrica Magnética edita en 1993 el álbum En la variedad está la diversión, disco que tuvo poca repercusión.

En 1999 y tras un parón de 6 años, Un Pingüino en mi Ascensor edita un disco en directo con la compañía discográfica Desobediencia Records, bajo el título de Pingüimatic.

A raíz de ese disco, la banda vuelve a los escenarios.

En 2004 se publica un nuevo disco, Piromanía, a través de la discográfica Know How, la misma que había editado el disco en directo bajo el nombre de Desobediencia Records. El primer sencillo que se edita del disco es Eres más complicada que armar un mueble de Ikea.

En 2014 autoeditan su octavo disco grande, Sex & Drugs & Nasal pop, a través de un exitoso micromecenazgo.

En 2017 aparece "Espantapalomas", un nuevo disco que recoge las versiones con letras cambiadas que el grupo suele tocar en directo desde los años 90.

En 2020 en plena epidemia de coronavirus aparece un EP de 4 canciones titulado "El Fascinante Universo de Un Pingüino en mi Ascensor"

Miembros 
 José Luis Moro - voz y teclados.
 Mario Gil - teclados, guitarra, programaciones y voz.

Colaboraciones 
 Santiago Racaj - guitarra y coros.
 Arturo Soriano - saxofón.
 Andy Philips - teclista.

Discografía

Álbumes 
 Un Pingüino en mi Ascensor - (1987 - DRO)
 El Balneario - (1988 - DRO)
 Disfrutar con las desgracias ajenas - (1989 - DRO)
 La sangre y la televisión - (1990 - DRO)
 En la variedad está la diversión - (1993 - La fábrica magnética)
 21 éxitos sin fecha de caducidad - (Recopilatorio) (1995 - DRO)
 Pingüimatic - (1999 - Desobediencia Records)
 Piromanía - (2004 - Desobediencia Records)
 Sex, Drugs and Nasal Pop - (2014 - autoeditado)
 Espantapalomas - (2017 - autoeditado)
 El Fascinante Universo de Un Pingüino en mi Ascensor - (2020 - autoeditado)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial discos - audios 
 Página oficial Actual - 2013
 Página oficial (Piromanía)
 Página no oficial

Grupos de música pop
Músicos de pop de España
Grupos de la Movida madrileña
Grupos de música de los años 1980
Artistas de DRO